Каменская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР.

Список 
 Каменская волость — в составе Кокчетавского уезда Акмолинской области. 
 Каменская волость — в составе Дриссенского уезда Витебской губернии. 
 Каменская волость — в составе Лепельского уезда Витебской губернии. 
 Каменская волость — в составе Острогожского уезда Воронежской губернии. 
 Каменская волость — в составе Гродненского уезда Гродненской губернии. 
 Каменская волость — в составе Сокольского уезда Гродненской губернии.
 Каменская волость — в составе Славяносербского уезда Екатеринославской губернии.
 Каменская волость — в составе Козельского уезда Калужской губернии. 
 Каменская волость — в составе Чигиринского уезда Киевской губернии. 
 Каменская волость — в составе Макарьевского уезда Нижегородской губернии. 
 Каменская волость — в составе Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 
 Каменская волость — в составе Елецкого уезда Орловской губернии. 
 Каменская волость — в составе Нижнеломовского уезда Пензенской губернии. 
 Каменская волость — в составе Камышловского уезда Пермской губернии.
 Каменская волость — в составе Ольгопольского уезда Подольской губернии. 
 Каменская волость — в составе Холмского уезда Псковской губернии. 
 Каменская волость — в составе Николаевского уезда Самарской губернии. 
 Каменская волость — в составе Самарского уезда Самарской губернии. 
 Каменская волость — в составе Камышинского уезда Саратовской губернии.
 Каменская волость — в составе Мелитопольского уезда Таврической губернии.
 Каменская волость — в составе Тамбовского уезда Тамбовской губернии. 
 Каменская волость — в составе Ишимский уезд Тобольской губернии. 
 Каменская волость — в составе Тюменского уезда Тобольской губернии. 
 Каменская волость — в составе Барнаульского уезда Томской губернии. 
 Каменская волость — в составе Каинского уезда Томской губернии. 
 Каменская волость — в составе Томского (до 1917), затем Ново-Николаевского уезда (1920—1921) Томской губернии.
 Каменская волость — в составе Епифанского уезда Тульской губернии.
 Каменская волость — в составе Ефремовского уезда Тульской губернии. 
 Каменская волость — в составе Новосильского уезда Тульской губернии.
 Каменская волость — в составе Старобельского уезда Харьковской губернии.

См. также